Скочув:

 Скочув — город в Польше, входит в Силезское воеводство, Цешинский повят.
 Скочув — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит в Цешинский повят, Силезское воеводство.